Билилях-Кюель, Билилях-Кюёль () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Билилях-Кюель — озеро,	юго-восточнее оз. Хайырдах, координаты 68°42'	153°52'
 Билилях-Кюель — озеро,	на левом берегу протоки Конечная дельты р. Индигирка, координаты 71°09'	151°08'
 Билилях-Кюель — озеро,	в правобережье р. Улюнг-Сян, координаты 68°12'	151°43'

Примечания